Букс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сен-Беа. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31085.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 100 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 274 человека.

Администрация

Экономика 
В центре коммуне расположен горнолыжный курорт Ле-Муртис.

В 2010 году среди 181 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 117 были экономически активными, 64 — неактивными (показатель активности — 64,6 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 117 активных жителей работали 110 человек (60 мужчин и 50 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 64 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Георгия
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
 Часовня Нотр-Дам

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна